Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 15 липня 2015 року. Кваліфікація відбулась 14 липня 2015 року.

Медалісти

Змагання

Фінали 
{{4 Команди

|| Росселла Ф'ямінго|15| Сарра Бесбес|10
||{{Nowrap| Емма Самуельссон}}|15| Сюй Аньці|12

||

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Росселла Ф'ямінго
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Санне Гарс
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Наталі Моельхаузен
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Доріна Будай
| RD1-score04 = 10

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Кортні Герлі
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Кан Йон Мі
| RD1-score06 = 12

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Катарін Холмс
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Тетяна Логунова
| RD1-score08 = 13

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Сін А Рам
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  = 
| RD1-score10 = 12

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Магдалена Пекарська
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Тетяна Гудкова
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Франческа Боскареллі
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  = {{Nowrap| Бьянка Дель Карретто}}
| RD1-score14 = 12

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Поліна Мелентієв
| RD1-score15 = 14
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Брітта Гайдеманн
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Росселла Ф'ямінго
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33
| RD2-team02  =  Наталі Моельхаузен
| RD2-score02 = 9

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Кортні Герлі
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 49
| RD2-team04  =  Катарін Холмс
| RD2-score04 = 8

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Сін А Рам
| RD2-score05 = 6
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Тетяна Гудкова
| RD2-score06 = 7

| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  = {{Nowrap| Бьянка Дель Карретто}}
| RD2-score07 = 14
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Брітта Гайдеманн
| RD2-score08 = 13

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Росселла Ф'ямінго
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 17
| RD3-team02  =  Кортні Герлі
| RD3-score02 = 11

| RD3-seed03  = 24
| RD3-team03  =  Тетяна Гудкова
| RD3-score03 = 9
| RD3-seed04  = 40
| RD3-team04  = | RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 1
| RD4-team01  =

Секція 2 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Сунь Юйцзє
| RD1-score01 = 14
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Лоредана Діну
| RD1-score02 = 15

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Анфіса Почкалова
| RD1-score03 = 9
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Маурен Нісіма
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Сімона Поп
| RD1-score05 = 10
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Моніка Созанска
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Йоанн Бергдаль
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Чхве Ін Джон
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Сарра Бесбес
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Єва Неліп
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Ольга Кочнева
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Олена Кривицька
| RD1-score12 = 14

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Ксенія Пантклєєва
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  = 
| RD1-score14 = 11

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Ніскол Таль
| RD1-score15 = 5
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Віолетта Колобова
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 60
| RD2-team01  =  Лоредана Діну
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Маурен Нісіма
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Моніка Созанска
| RD2-score03 = 9
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Чхве Ін Джон
| RD2-score04 = 14

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Сарра Бесбес
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 45
| RD2-team06  =  Ольга Кочнева
| RD2-score06 = 14

| RD2-seed07  = 29
| RD2-team07  = | RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Віолетта Колобова
| RD2-score08 = 4

| RD3-seed01  = 60
| RD3-team01  =  Лоредана Діну
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  =  Чхве Ін Джон
| RD3-score02 = 11

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  =  Сарра Бесбес
| RD3-score03 = 14
| RD3-seed04  = 29
| RD3-team04  = 
| RD3-score04 = 13

| RD4-seed01  = 60
| RD4-team01  =  Лоредана Діну
| RD4-score01 = 14
| RD4-seed02  = 13
| RD4-team02  =

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Ана Бринзе
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Міхаела Кок
| RD1-score02 = 7

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Рікарда Мултерер
| RD1-score03 = 6
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Катріна Лехіс
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Паулін Брюннер
| RD1-score05 = 2
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Александра Ндоло
| RD1-score06 = 4

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Авіталь Маринюк
| RD1-score07 = 13
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Келлі Герлі
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =

Секція 4 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Яна Шемякіна
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Тіффані Геруде
| RD1-score02 = 11

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Конь Ман Вай
| RD1-score03 = 11
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Едіна Анталь
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Мара Наваррія
| RD1-score05 = 14
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Юліанна Ревеш
| RD1-score06 =11

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Евелін Холлс
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Сюй Аньці
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Сімона Герман
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Рената Кнапік
| RD1-score10 = 7

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  = 
| RD1-score11 = 10
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Ауріан Малло
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Анна Сальмінен
| RD1-score13 = 4
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Коралін Віталіс
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Данієла Іліч
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Емеше Сас
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  = {{Nowrap| Яна Шемякіна}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Едіна Анталь
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Мара Наваррія
| RD2-score03 = 4
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Сюй Аньці
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Сімона Герман
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Ауріан Малло
| RD2-score06 = 11

| RD2-seed07  = 34
| RD2-team07  =  Коралін Віталіс
| RD2-score07 = 9
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Емеше Сас
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  =  Яна Шемякіна
| RD3-score01 = 12
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  =  Сюй Аньці
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 15
| RD3-team03  =

Посилання 

 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2015